Zaklopača je lahko:
 Zaklopača, Grocka (Srbija)
 Zaklopača, Kraljevo (Srbija)
 Zaklopača, Hrvaška